Richard "Red" Amick (Kansas City, Missouri, 19 de janeiro de 1929 — Crystal River, Florida, 16 de maio de 1995) foi um automobilista estadunidense. 

Pilotos de automóvel dos Estados Unidos